Zing – città della Nigeria appartenente allo stato di Taraba
 Zing – rete televisiva indiana, in precedenza chiamata "Zee Muzic" e "Music Asia"